Драч — многозначное слово:

 Драч — (устар.) тот, кто снимал шкуры с убитых или павших животных.
 Драч — топор для расщепления древесины.

Топоним 
 Драч — болгарско-сербский вариант названия города Дуррес в Албании.

Фамилия 
 Драч, Александр Александрович (1939—2018) — советский и казахский спортсмен и тренер.
 Драч, Иван Фёдорович (1936—2018) — украинский писатель, поэт и сценарист, критик, политик.

См. также 
 Drach